Song Changrong (宋長榮) (ou Song Chang Rong, ou Sung Zhangjun) foi um mestre da arte marcial de origem chinesa denominada Bagua Zhang. Discípulo de Dong Haichuan, representa a segunda geração de mestres desta arte. Seu estilo de Baguazhang é muito raro fora de Beijing.

O estilo de baguazhang de Song Changrong 
O estilo de baguazhang de Song Changrong é um estilo "pré-natal" ensinado no sistema de "porta interna".
Isto significa que o aluno de início não aprenderá nenhum movimento além da "troca simples de palma", que deverá ser treinada com constância durante pelo menos três anos. 

Este método considera que sem uma boa fundação não há sentido em fornecer instruções para estudos mais aprofundados.
As aplicações e as rotinas avançadas deste estilo são transmitidas apenas aos praticantes com uma base firme de neigong, validada por seu mestre.

Para os estudantes que se decidem a obedecer estas instruções sem nenhuma restrição, as manifestações da "troca simples de palma" assumem um caráter de mistério. 
Com um conjunto aprimorado de rotinas de neigong, qualquer coreografia exterior pode ser reforçada por uma real habilidade interior.

Para os estudantes que tenham pressa em expressar externamente sua mobilidade através das mutações externas das palmas do baguazhang, a frustração com esta forma de aprendizado é inevitável, assim como seu afastamento. 
Foi o que ocorreu com Gao Yisheng, de quem Song Changrong foi um dos primeiros professores.
Sem paciência para seguir o método proposto por seu mestre, afastou-se dele e procurou por uma coreografia mais longa de bagua.

Assim, seu estilo de baguazhang não foi muito divulgado fora de Beijing: sem os contexto de obediência fornecido pela cultura chinesa tradicional, muitos alunos se aborrecem com a repetição da "troca simples de palma" característica de seu método de ensino de baguazhang.

Mestres de baguazhang